Imbabura – provincia dell'Ecuador
Imbabura – vulcano dell'Ecuador